Die Wysschaja Gruppa A 1970 war die 32. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 8. März und endete am 6. Dezember 1970.

Die zwei punktgleichen ZSKA Moskau und Dynamo Moskau machten den Meistertitel unter sich aus. Der Sieger wurde erst im Wiederholungsspiel ermittelt. Nach dem 0:0 im ersten Spiel gewann ZSKA Moskau mit 4:3 zum sechsten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 17 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || UKR
 || AZE
 || ARM
 || UZB
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || RUS

Kreuztabelle

Play-off Meisterschaft 
Die beiden punktgleichen Mannschaften ermittelten am 5. bzw. 6. Dezember 1970 den Meister.

|}

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1970 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1970 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1970
1970